

Reprezentacje

Round Robin 
Klasyfikacja po Round Robin

Sesja 1. 
12 grudnia 2013; 14:00

Sesja 2. 
13 grudnia 2013; 9:00

Sesja 3. 
13 grudnia 2013; 19:00

Sesja 4. 
14 grudnia 2013; 14:00

Sesja 5. 
15 grudnia 2013; 9:00

Sesja 6. 
15 grudnia 2013; 19:00

Sesja 7. 
16 grudnia 2013; 14:00

Sesja 8. 
17 grudnia 2013; 9:00

Sesja 9. 
17 grudnia 2013; 19:00

Tie-breaker 
18 grudnia 2013; 9:00

Play-off

Półfinały 
19 grudnia 2013; 9:00

Mały finał 
19 grudnia 2013; 15:00

Finał 
20 grudnia 2013; 14:00

Klasyfikacja końcowa

Bibliografia 
 

Curling na Zimowej Uniwersjadzie 2013